Världsmästerskap 1952 kan bland annat avse:

Formel 1-VM 1952
Roadracing-VM 1952
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1952
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1952
Världsmästerskapen i konståkning 1952
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1952
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1952